Ранчо лос Наранхос има више значења:

 Ранчо лос Наранхос (Ометепек), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ранчо лос Наранхос (Сан Хуан Мазатлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ранчо лос Наранхос (Текискијапан), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику